Villanueva de San Carlos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de San Carlos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Villanueva de San Carlos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar